«То́ска» ()  —  художественный кинофильм-опера режиссёра Джанфранко Де Бозио, поставленный в 1976 году, экранизация одноимённой оперы Джакомо Пуччини.

Сюжет 
Кинофильм-опера является экранизацией оперы «Тоска» Джакомо Пуччини,  написанной по сюжету одноимённой драмы французского писателя Викторьена Сарду. Изложение сюжета см. в статье «Тоска».

В ролях

Музыканты  
 New Philharmonia Orchestra  
 Музыкальный руководитель и дирижёр — Бруно Бартолетти

Съёмочная группа  
 Режиссёр: Джанфранко Де Бозио
 Сценаристы: Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза по пьесе-драме Викторьена Сарду
 Композитор: Джакомо Пуччини
 Оператор: Луиджи Верга
 Художник по костюмам: Джанкарло Пуччи

Места съёмок  
Съёмки этого фильма-оперы проходили в исторических местах и достопримечательностях, в которых разворачивается действие оперы:  церкви Сант-Андреа-делла-Валле, в вымышленной капелле которой происходит действие первого акта, палаццо Фарнезе,  где находится резиденция барона Скарпиа и куда он приглашает Тоску и где она его убивает во втором акте,  замке Святого Ангела, куда в последнем акте сажают в тюрьму Марио Каварадосси и расстреливают, а преследуемая полицией Тоска прыгает вниз с башни этого замка и разбивается насмерть.

Издание на видео  
 Выпущен на DVD компаниями Deutsche Grammophon (Германия) и Decca Records (Великобритания).

См. также  
 Тоска (фильм-опера, 1956) 
 Флория Тоска (фильм-опера, 1981)
 Тоска (фильм-опера, 2001)

Ссылки 
  
 Фильм-опера «Тоска» (1976) на CITWF
 Краткая информация и фотографии из фильма-оперы «Тоска» (1976) на сайте CineFacts

Экранизации опер Джакомо Пуччини
Фильмы-оперы Италии
Фильмы-оперы Германии
Фильмы-оперы по литературным произведениям